Kross puede referirse a:
 Jorge Vázquez Kross, músico mexicano, integrante del grupo Panda.
 Kris Kross, dúo hip-hop estadounidense.
 Jaan Kross, escritor estonio.
 Redd Kross, banda de rock estadounidense.
 David Kross, actor alemán.
 Kayden Kross, actriz porno estadounidense.
 Toni Kross, futbolista alemán.